Lumen – unità di misura del flusso luminoso
 141 Lumen – asteroide della fascia principale
 Lumen – romanzo di Ben Pastor del 1999
 Lumen – nome della criptovaluta della tecnologia blockchain Stellar con simbolo XLM